Харити́новка () — село, относится к Балтскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 44 человека. Почтовый индекс — 66161. Телефонный код — 4866. Занимает площадь 0,54 км². Код КОАТУУ — 5120680806.

Местный совет 
66161, Одесская обл., Балтский р-н, с. Белино

Ссылки 
 Харитиновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Балтского района